

Cinema
 Carl-Heinz Schroth – attore tedesco (1902-1989)

Sport
 Frances (Cowells) Schroth – nuotatore statunitense (1893 – )
 George (Edward) Schroth – pallanuotista statunitense (1899-1989)
 Markus Schroth – calciatore tedesco (1975 – )